Pierre Andraca (1958), nageur français ;
 Robin Andraca (1985)
 Joanne Andraca (1988), nageuse française.
 Tina Andraca (2001)